Spojení písmene K a číslice 5 může mít různé významy:

 Tatra K5 – tramvaj, vyráběná na přelomu 60. let a 70. let 20. století československou firmou ČKD Tatra Smíchov
 AMD K5 – procesor vyráběný firmou AMD v 90. letech
 Gašerbrum I – 11. nejvyšší vrchol světa
 HMS K5 – ponorka Královského námořnictva potopená v roce 1921
 Krupp K5 – německé železniční dělo používané za druhé světové války
 Kaliningrad K-5 – sovětská střela vzduch-vzduch z 50. let

Zkratky
Značky